Příjmení Abegg nosí více různých významných osobností:

příjmení
 Bruno Abegg (1803–1848) – pruský politik
 Elisabeth Abeggová (1882–1974) – německá učitelka a členka německého protinacistického odboje.
 Lily Abegg (1901–1974) – švýcarská novinářka
 Richard Abegg (1869–1910) – německý fyzikální chemik a průkopník v oblasti valenční teorie
 Werner Abegg (1903–1984) – švýcarský textilní průmyslník a sběratel umění, zakladatel muzea a nadace Abegg Stiftung v Riggismbergu.